Az 1952. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női súlylökés versenyszámát július 26-án rendezték az Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női súlylökésben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 14 döntős súlylökő közül három lökés után csak a legjobb 6 folytathatta, a döntőt július 26-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1952. évi nyári olimpiai játékokon